Лілея  (альтернативне написання Лілія)— рід багаторічних цибулинних рослин родини лілійних

Астрономія 
 213 Лілея (213 Lilaea) — астероїд головного поясу, відкритий 16 лютого 1880 року

Ботаніка 
 Лілія — ботанічний заказник місцевого значення в Україні.

У культурі 
 Лілея — грецька богиня.
 Лілія (геральдика) — гербова фігура
 Лілея — перший україномовний радянський фільм-балет 1958 року випуску, відзнятий за балетною постановкою
 Лілея — балада Тараса Шевченка.

Видавництва 
 Лілія  — українське видавництво засноване у Хмельницькому в лютому 2012 року
 Лілея  — українське видавництво та поліграфічний комбінат засноване у Тернополі у 1992 році
 Лілея-НВ — українське видавництво в Івано-Франківську засноване у 1995 році